Памятник культуры Малопольского воеводства: регистрационный номер А-954 от  20 октября 1936 года.

Курган Костюшко () — искусственный холм (курган), кенотаф, находящийся на холме Сикорник в западной части Кракова. Курган посвящён польскому национальному герою Тадеушу Костюшко и является охраняемым культурно-историческим памятником.

История 
После смерти в 1817 году Тадеуша Костюшко в Польше стало развиваться его почитание как народного героя. Общественность Кракова, где был похоронен Тадеуш Костюшко, требовала от городских властей установки памятника. В июле 1820 года Сенат Вольного города Кракова принял решение построить курган Тадеушу Костюшко наподобие уже существовавших в Кракове курганов Крака и Ванды. Местом для будущего кургана был выбран холм  блаженной Брониславы на западе Кракова, в память которой у подножия холма возведена и названа готическая католическая часовня.

Комитет по строительству кургана возглавлял друг Тадеуша Костюшко и его первфй польский биограф Францишек Пашковский. 

Торжественное открытие начала строительства кургана состоялось 15 сентября 1820 года. В течение трёх лет в строительстве участвовали многочисленные добровольцы. 25 октября 1823 года строительство было завершено. В дальнейшем планировалось организация возле кургана деревни для крестьян, участвовавших в восстании Костюшко. Для этого у женского католического монастыря премонстранток был выкуплен земельный участок площадью 40 акров.

В 1846 году планировался очередной ремонт кургана. Однако осуществить в полной мере планы по организации крестьянского хозяйства и ремонта кургана не удалось. В 1850г. австрийские войска начали сооружать вокруг холма фортификационные сооружения под названием «Форт 2 Костюшко» (польск. Fort cytadelowy 2 „Kościuszko”), строительство которого закончилось в 1854 году.

В 1860 году на вершине кургана был установлен памятный гранитный камень с надписью «Kościuszce» («Костюшке»). Во время Первой мировой войны памятный камень был удалён и на вершине кургана был расположен наблюдательный пункт.

20 октября 1936 года курган Костюшко был внесён в реестр охраняемых памятников.

В 1937 году в соседнем Вольском лесе был сооружён курган Юзефа Пилсудского. В время оккупации нацистскими войсками Кракова немцы планировали снести курган, который являлся символом польской независимости. В 1944 году во время освобождения Кракова курган использовался советскими войсками в качестве наблюдательного пункта.

После Второй мировой войны начались работы по разрушению крепости возле кургана, которые завершились в 1957 году. Часть крепости была сохранена и в ней в 1977 году разместились гостиница и различные радиостанции.

В настоящее время 
В 1997 году в результате ливневого дождя курган значительно пострадал. Была создана общественная организация «Komitet Honorowy Ratowania Kopca Kościuszki» («Почётный комитет спасения кургана Костюшко»), которая собирала денежные средства для ремонта кургана в размере 14,7 миллионов злотых. С 10 ноября 2002 года курган был вновь открыт для посещения.

В настоящее время вход на курган является платным, за исключением нескольких дней в году.

Галерея

Примечания

Источник 
 MŻK (Marek Żukow-Karczewski), Całe miasto mówiło… O osadzie rolnej, «Echo Krakowa», 12 X 1993 r., nr 199 (14018).

Ссылки 
 Официальный сайт 

Памятники Кракова
Курганы Польши
Памятники культуры Малопольского воеводства
Памятники Тадеушу Костюшко‎